Martin Steinkühler ist der Name folgender Personen:

* Martin Steinkühler (Historiker) (* 1961), deutscher Kunst- und Kulturhistoriker 
 Martin Steinkühler (Jurist) (* 1973), deutscher Jurist und Richter